České příjmení Mrázek je zdrobnělina slova mráz a nosí je více osob:

 Celestín Mrázek (* 1941) – český basketbalista
 Daisy Mrázková (1923–2016) – česká spisovatelka a výtvarnice
 Daniel Mrázek (* 1985) – český esperantista a publicista
 Daniela Mrázková (* 1942) – česká teoretička a kritička umělecké fotografie
 Fanda Mrázek (1903–1970) – český zpěvák a herec
 František Mrázek (rozcestník) – více nositelů
 Giedrė Lukšaitė-Mrázková (* 1944) – česká cembalistka a varhanice
 Hugo Klement Mrázek (1889–1916) – český hudební skladatel
 Ivo Mrázek (1926–2019) – československý basketbalový hráč a trenér
 Jan Mrázek – více nositelů
 Jaroslav Mrázek (* 1949) – český operní pěvec, tenorista
 Jaroslav Mrázek (lední hokejista) (* 1986) – český lední hokejista
 Jiří Mrázek – více nositelů
 Josef Mrázek (* 1944) – český právník a odborník na mezinárodní právo
 Karel Mrázek – více nositelů
 Milan Mrázek (1924–1999) – český duchovní a teolog
 Milan Mrázek (fotbalista) (* 1938) – český fotbalista a trenér
 Petr Mrázek (* 1992) – český hokejový brankář
 Petr Mrázek (1961) – český fotbalista
 Radomír Mrázek (* 1978) – český florbalový trenér
 Raimund Mrázek (1897–1972) – československý legionář, vojenský důstojník, odbojář, poválečný generál a vězeň komunistického režimu
 Richard Mrázek (* 1973) – český podnikatel a politik, od roku 2014 náměstek primátora Brna
 Roman Mrázek (* 1962) – československý a slovenský atlet, chodec
 Roman Mrázek (jazykovědec) (1921–1989) – český vysokoškolský profesor rusistiky v Brně
 Svatopluk Mrázek (1923–2011) – český trenér a funkcionář basketbalu
 Tomáš Mrázek (* 1982) – první český mistr světa ve sportovním lezení
 Václav Mrázek (rozcestník) – více nositelů
Vojtěch Mrázek (1864–1925) – český lékař a překladatel

 fiktivní osoby
 Inspektor Mrázek – policejní detektiv z knihy a televizního seriálu Hříšní lidé města pražského

 pořady
 Mrázek, ústředna – zábavná relace vtipných telefonátů na rádiu Evropa 2, představitel Patrik Hezucký

Česká příjmení